Austria:
 Filzmoos – miejscowość w gminie Gaming w powiecie Scheibbs, w kraju związkowym Dolna Austria
 Filzmoos – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau